

Toponyme 
Incahuasi, Inka Wasi ou Inkawasi (en quechua, la « maison de l'Inca » ) peut faire référence à :

Isla Incahuasi, un rocher dans le Salar de Uyuni ;
 Inka Wasi, un sommet dans le département de Chuquisaca ;
 la rivière Inka Wasi ;
 Inca Huasi, un ancien lac.

Nevado Incahuasi, un volcan à la frontière entre l'Argentine et le Chili ; 
 , un sommet du Chili ;
 Cerros de Incahuasi, un sommet dans la région d'Antofagasta.

District d'Incahuasi ou Inkawasi, un district de la région de Lambayeque;
 Inka Wasi, un sommet dans la région d'Apurímac ;
 Inka Wasi, un site archéologique dans la région d'Ayacucho ;
 Inka Wasi, un site archéologique dans la province de Cañete ;
 Inka Wasi, un site archéologique dans la région de Huancavelica ;
 Inka Wasi, un site archéologique dans la région de Lima ;
 Inka Wasi, un sommet dans la province de Lucanas, région d'Ayacucho ;
 District d'Inkawasi, un district dans la région de Cusco.